Jara blanca puede referirse a:

El nombre común de la planta Cistus albidus.
El nombre común de la planta Cistus ladanifer.
El nombre común de la planta Cistus laurifolius.
El nombre común de la planta Cistus monspeliensis.
El nombre común de la planta Cistus populifolius.
El nombre común de la planta Cistus clusii.
El nombre común de la planta Cistus salviifolius.
El nombre común de la planta Halimium atriplicifolium.
El nombre común de la planta Halimium halimifolium.
El nombre común de la planta Halimium ocymoides.